Соревнования по маунтинбайку среди женщин на первых Европейских играх прошли 13 июня. Приняли участие 26 спортсменок из 18 стран. Дистанция соревнований располагалась на специальном велодроме для маунтинбайка. Общая протяжённость трассы составила 27,9 км. Комплект медалей, разыгранный в женском маунтинбайке стал первым разыгранным в истории Европейских игр.

После 6 км лучшее время на дистанции показывала опытная польская спортсменка Мая Влощовская, совсем немного, опережая ближайшую преследовательницу итальянку Эву Лекнер. К середине дистанции лидерство захватила швейцарка Йоланда Нефф, которая не упустила лидерство уже до самого финиша и, опередив ближайшую преследовательницу более, чем на 2 минуты. 2-е место заняла ещё одна швейцарская велогонщица Катрин Штирнеман, опередившая Влощовскую всего на 5 секунд.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр 
 Протокол соревнований